Mitre ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelio Mitre (1848–?), argentinischer Politiker
 Bartolomé Mitre (1821–1906), argentinischer Staatspräsident
 Eduardo Mitre, bolivianischer Dichter, Essayist, Kritiker und Literaturübersetzer
 Santiago Mitre (* 1980), argentinischer Filmemacher

Mitre ist außerdem
 ein früherer Name der Insel Fatutaka
 Mitre-Halbinsel, die östliche Halbinsel von Feuerland
 Mitre (Sportartikel), ein Sportartikelhersteller
 Mitre Corporation, eine US-Organisation, die Forschungseinrichtungen betreibt

Siehe auch:
 Mitra (Begriffsklärung)
 Mitre Peak